Глупая сортировка () — название некоторых неэффективных алгоритмов сортировки, в том числе:
 Bogosort
 Гномья сортировка

Примечания